Ajenuz puede referirse a:
El nombre común de la planta Nigella sativa.
El nombre común de la planta Nigella damascena.
El nombre común de la planta '''Nigella gallica.

Arabismos